PJ est un sigle, qui signifie :
 Pouvoir judiciaire
 
 cette dernière a donné son nom à une série télévisée française : PJ
 Pièce jointe
 Partie justificative : au jeu d'échecs un type de problème d'échecs d'analyse rétrograde.
 Private joke, dans l'argot Internet.
 Personnage Joueur
 Perpetuum Jazzile est une chorale slovène
 Planète Jeunesse est un site internet

PJ est un symbole, qui signifie :
 pétajoule, unité de mesure d'énergie (1015 joules).

PJ est un code, qui signifie :
 Air Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), selon le Code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Air Saint-Pierre a pour code .

P.J.'s ou PJ's est le nom d'un club de jazz de West Hollywood aux États-Unis dans les années 1960 et 1970.

PJ est le nom d'un personnage jouable dans le jeu vidéo F-Zero GX.

PJ est parfois utilisé comme abréviation de :
 Porte-jarretelles
Petit joueur, doté d'une mauvaise Tchatche (Bio compatible)

Code